Pipistrellus murrayi — исчезнувший вид летучих мышей из семейства гладконосых летучих мышей. Видовое латинское название дано в честь британского океанографа Джона Меррея (1841–1914).

История 
Некогда обычный, начиная с середины 1980-х годов нетопырь острова Рождества неожиданно стал исчезать. Популяция начала сокращаться, и в это время летучая мышь исчезла с большей части своего ареала. В 2006 году после снижения более чем на 90 % в течение трёх поколений вид был включён в список критически угрожаемых. В январе 2009 года было отмечено всего четыре особи, а предполагаемая численность составляла менее 20 особей. К августу 2009 года во время обширного обследования была обнаружена только одна особь. С 27 августа 2009 года несмотря на обширные поиски этот вид никто не смог обнаружить.

Описание 
Тело чёрного цвета массой 3—4,5 г.

Образ жизни 
Вид был широко распространён в первичных и вторичных тропических лесах на острове Рождества. Охотился на различных летающих насекомых по опушкам лесов. К лимитирующим факторам относятся изменение среды обитания, изменение доступности пищи, смертность, связанная с транспортом, климатические условия и болезни. Биотическими факторами оказавшими негативный эффект были вселение кошек и серых крыс, а также муравьев Anoplolepis gracilipes, змеи Lycodon aulicus, пустельги Falco cenchroides.

Примечания 

†
†
†
†
Меррей
Вымершие рукокрылые
Виды животных, вымерших после 1500 года